Suining ist:

die bezirksfreie Stadt Suining (遂宁市) in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Suining (Sichuan);
der Kreis Suining (绥宁县) der bezirksfreien Stadt Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Suining (Shaoyang);
der Kreis Suining (睢宁县) der bezirksfreien Stadt Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Suining (Xuzhou).